Sommarhällen är en klippa i Finland.   Den ligger i kommunen Ingå i den ekonomiska regionen  Raseborg  och landskapet Nyland, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen runt Sommarhällen är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Sommarhällen.  Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Öar i Ingå
Finländska öar i Finska viken